Schunack ist der Familienname folgender Personen:
 Gerd Schunack (1935–2019), deutscher Theologe
 Walter Schunack (1935–2011), deutscher Apotheker und Mediziner